Hörl est un patronyme porté par les personnes suivantes :

Christopher Hörl (1989-), skieur d'origine autrichienne, représentant la Moldavie.
Jan Hörl (1998-), sauteur à ski autrichien.
Thomas Hörl (1981-), sauteur à ski autrichien.
Wolfgang Hörl (1983-), skieur alpin autrichien.